Salvati ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Salvati (1941–1971), italienischer Automobilrennfahrer
 Jakub Salvati (1779–1858), polnischer Priester
 Michele Salvati (* 1937), italienischer Ökonom und Politiker
 Paolo Salvati (1939–2014), italienischer Maler
 Sergio Salvati (* 1938), italienischer Kameramann